Голубець — зменшувально-пестлива форма до «голуб».
 Голубець — па в танцях.
 Голубець (голбець) — надгробний пам'ятник у старообрядців у вигляді рубленої хатки чи хреста з дашком, а також дашок над іконою.
 Голубці — страва.

Прізвище 

Голубець — українське прізвище.

 Голубець Володимир Михайлович ( 1940) — український матеріалознавець, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Голубець Іван Карпович — Герой Радянського Союзу
 Голубець Микола — український історик
 Голубець Михайло Андрійович (1930—2016) — український державний та політичний діяч, народний депутат України 1-го скликання, доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Голубець Орест Михайлович ( 1954) — український мистецтвознавець, професор кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» та завідувач кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. Член Національної спілки художників України.

Українські прізвища